Banja Luka (regio), een regio in de Servische Republiek (Bosnië en Herzegovina)
Banja Luka (stad), de hoofdstad van deze regio en de facto van de Servische Republiek